Абрамов Яків Васильович (1858–1906)  — публіцист, діяч освіти, ліберальний народник. Один із творців теорії «малих справ».
 Абрамов Яків Іванович (1900-???) — радянський державний і політичний діяч